Combin steht für:

Berge 
 Petit Combin
 Grand Combin

 Personen
 Nestor Combin (* 1940), französischer Fußballspieler